Iste kan syfta på:

 Iste – en dryck
 Iste, Bollnäs kommun – en by i Bollnäs kommun, Hälsingland
 Iste – dialektalt namn på en fågel, se Tobisgrissla